Jansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jansjön (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (3,22 km²)
Jansjö, by i Fjällsjö socken i Strömsunds kommun och Jämtlands län, 
Jansjön (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (78,1 ha)
Öster-Jansjön, sjö i Strömsunds kommun,  (1,03 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn